Мукаржов може бити:

 Мукаржов (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Мукаржов (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република